Saint Almond ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Saint Almond Brook, Fluss im Bundesstaat Maine
 Saint Almond Pond, See im Bundesstaat Maine